Вовк і семеро козенят — казка братів Грімм, опублікована в складі циклу казок в 1812-1815 році.
  Вовк і семеро козенят — радянський мальований мультфільм, створений в 1938 році на кіностудії «Мосфільм».
  Вовк і семеро козенят — радянський мальований мультфільм, створений в 1957 році режисером-мультиплікатором Петром Миколайовичем Носовим на кіностудії «Союзмультфільм».
 Вовк і семеро козенят на новий лад — радянський музичний мультфільм Леоніда Арістова за мотивами російської народної казки «Вовк і семеро козенят».
 Вовк і семеро козенят (опера Коваля) —  російська дитяча опера 1939 року.